Mauss puede hacer referencia a:

 Marcel Mauss, etnólogo francés;
 Werner Mauss, espía alemán; o
 Mäuss (José Gervasio Rodríguez), artista argentino.